Werner Grosch ist der Name folgender Personen:

* Werner Grosch, eigentlicher Name von Wyny Ecu (* 1931), deutscher Künstler
 Werner Grosch (Chemiker) (* 1934), deutscher Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer